Bruckberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Bruckberg, Niederbayern – Landkreis Landshut i Tyskland, Niederbayern, Bayern, 
 Bruckberg, Mittelfranken – kommun i Landkreis Ansbach, Regierungsbezirk Mittelfranken, Bayern,